Калоян може да се отнася за:
 Калоян – българско мъжко име
 Калоян (ок.1168-1207) – цар на България
 Калоян (13 век) – севастократор на Средец
 Калоян – село в Североизточна България
 „Калоян“ (1963) – български филм на режисьорите Дако Даковски и Юри Арнаудов

Вижте също 
 Цар Калоян – пояснение